Les caractères coraniques harmonisés est une norme sénégalaise fixant les orthographes de plusieurs langues nationales avec l’alphabet arabe.

Histoire 
En , un atelier sur l’harmonisation des systèmes de transcription du pulaar et du songhai est organisé par l’Isesco. À la suite duquel, le Sénégal créé deux centres expérimentaux à Malika pour le wolof et à Latmingué pour le pulaar. En 1995, un séminaire d’extension de l’harmonisation aux seereer, joola, soninke et mandinka est organisé. En 2002, la Direction de la promotion des langues nationales publie les caractères coraniques harmonisés.

L’Unesco/Breda organise un atelier régional au Niger du 20 au  pour harmoniser les systèmes de transcription des langues d’Afrique de l’Ouest écrite avec l’alphabet arabe.

Caractères

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 
 Adjami
 L'orthographe et la séparation des mots en langues nationales

Orthographe
Langue au Sénégal
Variante de l'alphabet arabe
Politique linguistique